Deux navires de la  on porté le nom de SS City of Honolulu :
, un paquebot en service en 1922
, un paquebot en service de 1927 à 1933